

Patronyme 

 Adolphe Giraudon (1849-1929), photographe et éditeur français ;
 Georges Giraudon (1885-1970), photographe et éditeur français ;
 Jimmy Giraudon (né en 1993), footballeur français ;
 Jules Giraudon (1811-1892), homme politique français ; 
 Liliane Giraudon (née en 1946), femme de lettres et poétesse française ;
 Marc Giraudon (né en 1980), footballeur français ; 
 Marie-Laure Giraudon (née en 1972), nageuse française.

Autres 
 Bibliothèque photographique Giraudon, maison d'édition photographique française fondée en 1877.

Homonymie
Homonymie de patronyme